

Діксонвілл — переписна місцевість, штат Флорида
 Діксонвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія